Selenoborsk (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Selenoborsk (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Selenoborsk (Komi), Siedlung in der Republik Komi
 Selenoborsk (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk